Općine u kantonu Zugu U kantonu Zugu postoji 11 općina (Stanje: travanj 2008.).

B 
 Baar

C 
 Cham

H 
 Hünenberg

M 
 Menzingen

N 
 Neuheim

O 
 Oberägeri

R 
 Risch

S 
 Steinhausen

U 
 Unterägeri

W 
 Walchwil

Z 
 Zug

Zug